

Geografia 
 Francia
 Ouville – comune nella regione della Normandia
 Ouville-l'Abbaye – comune nella regione della Normandia
 Ouville-la-Bien-Tournée – comune nella regione della Normandia
 Ouville-la-Rivière – comune nella regione della Normandia

Persone 
 Antoine Le Métel d'Ouville – commediografo, geografo e ingegnere francese